P-U-L-S-E er navnet på flere liveoptagelser udgivet af Pink Floyd:

P-U-L-S-E (cd)
P-U-L-S-E (VHS)
P-U-L-S-E (dvd)

Medvirkende musikere 

 David Gilmour – guitar, sang
 Nick Mason – trommer
 Richard Wright – keyboardss, sang

 Sam Brown – sang
 Jon Carn – keyboards
 Claudia Fontaine – sang
 Durga McBroom – sang
 Dick Parry – saxofon
 Guy Pratt – bas
 Tim Renwick – guitar
 Gary Walls – percussion

Pink Floyd